Stubbe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stubbe (* 1982), deutscher Bogenschütze
 Christoph Stubbe (* 1935), deutscher Wildbiologe und Jagdwissenschaftler
 Ellen Stubbe (* 1949), deutsche Theologin
 Gerhard Stubbe (1922–2004), deutscher Radrennfahrer
 Hannes Stubbe (* 1941), deutscher Anthropologe, Psychologe, Kinderpsychotherapeut, Brasilianist und Wissenschaftshistoriker
 Hans Stubbe (Architekt) (1868–1948), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Hans Stubbe (Mediziner) (1894–1973), deutscher HNO-Arzt, Verbandsfunktionär und Unternehmer 
 Hans Stubbe (1902–1989), deutscher Agrarwissenschaftler, Biologe und Genetiker
 Heinrich Stubbe (1864–1941), deutscher Politiker, MdHB
 Heinrich Stubbe (Journalist), deutscher Journalist
 Helmut Stubbe da Luz (* 1950), deutscher Historiker und Publizist
 Henry Stubbe (1632–1676), englischer Gelehrter
 JoAnne Stubbe (* 1946), US-amerikanische Biochemikerin
 Joy Stubbe (* 1997), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Julie Stubbe (1883–1959), deutsche Politikerin (SPD)
 Kalle Stubbe (* 1980), deutscher American-Football-Spieler
 Michael Stubbe (* 1939), deutscher Tierökologe und Jagdwissenschaftler

 Puk Stubbe (* 2000), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Tom Stubbe (* 1981), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Stubbe – Von Fall zu Fall, deutsche Fernsehreihe (1995 bis 2014)
 Stubb
 Stubben